Die National League Championship Series 2022 (NLCS) im Baseball fand zwischen dem 18. und dem 23. Oktober 2022 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2022. Mit ihr wurde ermittelt, welches Team der National League in der World Series 2022 antreten wird. Es handelte sich um zwei Best-of-Seven-Serien. Die Serie wurde zwischen den Philadelphia Phillies und den San Diego Padres ausgetragen.

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2022, ALWC 2022, NLWC 2022, ALDS 2022, NLDS 2022, ALCS 2022, NLCS 2022, World Series 2022

Die Postseason 2022 hat sich wie folgt entwickelt:

Ergebnisübersicht 
Philadelphia gewann die Serie 4–1.

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
Dienstag, 18. Oktober 2022, 5:03 pm PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Zuschauer: 44.826

Spiel 2 
Mittwoch, 19. Oktober 2022, 1:35 pm PDT im Petco Park in San Diego, Kalifornien

Zuschauer: 44.607

Spiel 3 
Freitag, 21. Oktober 2022, 7:37 pm EDT im Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania

Zuschauer: 45.279

Spiel 4 
Samstag, 22. Oktober 2022, 7:45 pm EDT im Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania

Zuschauer: 45.467

Spiel 5 
Sontag, 23. Oktober 2022, 2:37 pm EDT im Citizens Bank Park in Philadelphia, Pennsylvania

Zuschauer: 45.485

Einzelnachweise 

2022
Baseball 2022
Sportveranstaltung in Philadelphia
Sportveranstaltung in San Diego
Philadelphia Phillies
San Diego Padres
Baseballwettbewerb